4º sen ascensor é uma comédia de situação galega que narra as aventuras que acontecem num apartamento de estudantes. Foi emitida na TVG no ano 2005, realizada por Beatriz del Monte e produzida por Filmanova e La Región TV. Foram emitidos 33 episódios de uns 60 minutos de duração.

Sinopse 
As vivências de dois rapazes e uma rapariga duns vinte anos que partilham um apartamento.

Sebas (Xúlio Abonjo) é um rapaz nervoso, um pouco histérico e bastante inocente que estuda Medicina enquanto trabalha como provador, voluntário para todo o tipo de medicamentos e provas. Tem um problema psicológico que lhe impede mentir.

Luzia (Cristina Castaño) é a prima do Sebas, uma rapariga responsável, trabalhadora, boa estudante e inteligente, embora seja muito teimosa e goste de mandar.

Fran (Xosé Barato) é um bon-vivant, atraente especializado em não dar pancada, aproveitar-se dos outros -sobretudo de Sebas- e ganha dinheiro com o póquer.

À frente vive um casal de quarenta anos: ela, uma aspirante a artista plástica com uma obra desastrosa e ele, um vendedor de seguros muito metódico.

O bar que frequentam é de um homem calado que quando fala não para. Neste bar, Luzia trabalha como empregada.

Os pais do Sebas, e tios da Luzia, abandonam a aldeia de vez em quando para visitar o filho. Ela tem um caráter de sargento e ele é um coitado. Cada uma das suas visitas ao apartamento de estudantes é um terramoto nas suas vidas, especialmente na de Fran, a quem consideram um péssimo exemplo para Sebas.

Atores 
 Xúlio Abonjo (Sebas)
 Cristina Castaño (Luzia)
 Xosé Barato (Fran)
 Mónica Camaño (Ana)
 Xoán Carlos Mejuto (Diego)
 César Goldi (Raul)
 Laura Ponte (Maruja)
 Pepe Soto (Pedro)
 Julia Gómez

Prémios e candidaturas 
4º sen ascensor conseguiu 7 nomeações nos Prémios Mestre Mateo 2005, entre as que destacam as de Melhor série de TV, Melhor interpretação feminina protagonista para Cristina Castaño e Melhor interpretação masculina protagonista para Xosé Barato.

Prémios Mestre Mateo

Outras ligações 
 
 
 
 

Séries da TVG
Programas de televisão em língua galega